

Кшчоновиці — село в гміні Цьмелюв Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Кшчоновиці — село в гміні Сташув Сташовського повіту Свентокшиського воєводства